

Mythologie grecque 
Sarpédon (ou Sarpedon), en , est le nom de plusieurs personnages de la mythologie grecque :
 Sarpédon, guerrier troyen lors de la guerre de Troie.

Autres homonymies 
 Cratère de Sarpédon, autre nom du cratère d'Euphronios, un ancien vase de terre cuite
 Graphium sarpedon, une espèce de papillon machaon que l'on trouve en Asie du Sud, du Sud-Est et en Australie